Autostrada A12 – autostrada austriaca
 Autostrada A12 – autostrada belga
 Autostrada A12 – autostrada croata
 Autostrada A12 – autostrada francese
 Autostrada A12 – autostrada tedesca
 Autostrada A12 – autostrada italiana
 Autostrada A12 – autostrada lituana
 Autostrada A12 – autostrada olandese
 Autostrada A12 – autostrada svizzera